Division d’Honneur (deutsch „Ehrenliga“) ist der Name folgender Leistungsklassen im Sport:

 Division d’Honneur (Frankreich), die höchste regionale Amateurklasse im Fußball in Frankreich
 Division d’Honneur (Guadeloupe), die höchste Fußballspielklasse in Guadeloupe
 Division d’Honneur (Neukaledonien), die höchste Fußballspielklasse in Neukaledonien